Which Shall It Be? – cortometraggio del 1915 diretto da Ernest C. Warde
Which Shall It Be? – film del 1924 diretto da Renaud Hoffman